Roxin ist

 ein Ortsname
 Ortsteil Roxin der Gemeinde Stepenitztal im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern

 ein Familienname
 Emilio O. Roxin (* 1922), Mathematiker
 Claus Roxin (* 1931), deutscher Rechtswissenschaftler.